Barwinski ist der Familienname von:
 Berthold Barwinski (1903–), deutscher Verwaltungsjurist
 Otto Barwinski (1890–1969), deutscher Jurist und Offizier

Siehe auch:
 Barwinsky
 Barwinskyj